Prospect puede referirse a:
 La palabra inglesa para prospección

 Prospekt, la palabra rusa para perspectiva (проспе́кт), aplicada como nombre de grandes avenidas
Nevski Prospekt
Prospekt de Moscú (nombre de varias)

Topónimos

Australia
 Prospect (Nueva Gales del Sur), localidad en Blacktown, Sídney.
 Division of Prospect, distrito electoral correspondiente a esa localidad.
 Prospect (South Australia), localidad de Adelaida.
 Prospect (Queensland), localidad de Queensland.
 Prospect (Tasmania), localidad de Launceston (Tasmania).

Canadá
 Prospect (Nueva Escocia)
 Prospect Bay
 Lower Prospect

Estados Unidos
 Prospect (Carolina del Norte)
 Prospect (Connecticut)
 Prospect (Kentucky)
 Prospect (Luisiana)
 Prospect (Maine)
 Prospect (Nueva York)
 Prospect House (Princeton, Nueva Jersey)
 Prospect (Ohio)
 Prospect (Oregón)
 Prospect (Pensilvania)
 Prospect (Virginia)
 Prospect (condado de Topping, Virginia)

Reino Unido
 Prospect (Cumbria)
 Prospect (Condado de Antrim), localidad del Condado de Antrim (Irlanda del Norte)

San Vicente y las Granadinas
 Prospect (Sain Vicente y las Granadinas), localidad de San Vicente y las Granadinas

Publicaciones
 Prospect, revista británica.
 Prospect, revista de arquitectura.
 The American Prospect, revista estadounidense.

Otros usos
 Prospect Pictures, productora de televisión en Londres.
 The Prospect Studios, estudios de cine en Los Ángeles.
 Prospect (grupo musical), esloveno.
 Prospect (Terror Squad), cantante de ese grupo musical.
 Prospect, película estadounidense de 2018.
 ''Prospekt, banda de Metal Progresivo inglesa proveniente de Oxford.